

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kalz“ beginnt.

Kalz 



 Kalz, Manfred (1937–2015), deutscher Mediziner und Politiker (SPD), MdV, MdB
 Kalz, Marcel (* 1987), deutscher Radrennfahrer
 Kalz, Wolf (1933–2018), deutscher Publizist

Kalzo 
 Kalzou, Kanstanzin (* 1981), belarussischer Eishockeyspieler